Ekel steht für:

 Ekel, eine Emotion
 Ekel (1965), britischer Thriller von 1965
 Ekel Alfred, Hauptfigur der Fernsehserie Ein Herz und eine Seele 
 Das Ekel, Titel mehrerer Filme
 Der Ekel, Roman von Jean-Paul Sartre

Ekel ist der Name folgender Orte:
 Ekel (Bottrop), Stadtteil im Stadtbezirk Bottrop-Kirchhellen der Stadt Bottrop, Nordrhein-Westfalen
 Ekel (Dorsten), an die Stadt Dorsten im Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen, abgetretener Teil der Bauerschaft Ekel der ehemaligen Gemeinde Kirchhellen
 Ekel (Erfde), Ortsteil der Gemeinde Erfde, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
 Ekel (Norden), Stadtteil der Stadt Norden, Landkreis Aurich, Niedersachsen
 Ekel, ungarische und bis 1948 slowakische Bezeichnung der Gemeinde Okoličná na Ostrove im Komárno, Slowakei

Ekel ist der Familienname folgender Personen:
 Fendry Ekel (* 1971), niederländischer Maler
 Piet Ekel (1921–2012), niederländischer Schauspieler

Siehe auch:
 Eckel